Вирка (річка)

В Україні 

 Вирка — ліва притока річки Горинь, басейн Дніпра
 Вирка — ліва притока річки Серня, басейн Дуная

В Росії 

  () — ліва притока річки Клязьма, Московська область, Росія

Див. також